Notfallzulassungen gibt es u. a. für:
 Arzneimittelzulassung#Notfallverfahren
 Pflanzenschutzmittel